Герб Аму́рского муниципального района Хабаровского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Герб утверждён 27 декабря 2006 года решением Совета депутатов Амурского муниципального района № 297.

Герб подлежит внесению в Государственный геральдический регистр Российской Федерации.

Описание герба и его символики 

Герб выполнен на щите французской геральдической формы жёлтого цвета.

В центре щита расположен стилизованный знак жёлтого цвета в виде цветущего дерева.

Щит разделён вертикально по центру на две части и два геральдических цвета, (лазурь, синий цвет и кобальт, зелёный цвет).

При исполнении герба применены три геральдических цвета: один металл (золото, жёлтый цвет) и две финифти (лазурь, синий цвет и кобальт, зелёный цвет):

— жёлтый (золото) — цвет солнца, символ справедливости, великодушия, богатства природных ресурсов;

— лазурь (синий) — символ красоты, мягкости величия, символизирует цвет неба, а также водные ресурсы района;

— кобальт (зелёный) — цвет плодородия, изобилия, а также лесные ресурсы района.

Герб составлен по определённым геральдическим правилам и отражает специфику района связанную с лесом и промышленно переработке его ресурсов:

В центре герба стилизованное изображение дерева, как олицетворение возрождения Амурского района. (Растущее дерево является символом движения, роста, возрождения и движения вверх к свету и светлому будущему. О наличии потенциала говорит хорошо развитая корневая система). Ветви дерева (это муниципальные образования района), переплетаясь образуют мощный устойчивый ствол. На ветвях покоится пышная крона. (Очертания кроны повторяют стилизованный контур Амурского района).

История герба 
27 января 1998 года было принято решение Совета депутатов района «О конкурсе на проект герба г. Амурска с Амурским районом».

Победителем конкурса на лучший проект герба Амурского района стал Член союза художников России Валерий Александрович Суслов, который изобразил на гербе щит в два цвета — зелёный и синий (символы тайги и водоёмов), в середине щита — дуб с одиннадцатью ветвями (11 населённых пунктов) и кроной (картографическое изображение района).

Впоследствии, когда количество муниципальных образований района сократилось до десяти, видоизменилось описание герба (стало десять ветвей у дуба).

Герб района был утверждён в 2006 году. В описании герба его главная фигура уже не акцентировалась как «дуб», а именовалось «цветущим деревом», количество ветвей не указывалось.

См. также 
 Флаг Амурского района
 Гербы районов Хабаровского края
 Гербы населённых пунктов Хабаровского края

Ссылки 
 Амурский муниципальный район Хабаровского края. Общая информация.
 Валерий Александрович Суслов

Примечания 

Хабаровский край
А
Гербы с символическими растениями